Острый миелобластный лейкоз без созревания — это быстро прогрессирующая форма острого миелоидного лейкоза, классифицируемая по FAB как «M1». Характеризуется преобладанием резко незрелых миелоидных бластных клеток в костном мозге или в крови.

Примечания

Ссылки 

 Острый миелобластный лейкоз (англ.)
 Гистология острого миелобластного лейкоза
 Изображения

Острые миелоидные лейкозы